Günther Brassel ist der Name folgender Personen:

* Günther Brassel (Seeoffizier) (* 1915), deutscher Kapitän zur See
 Günther Brassel (Zahnmediziner) (* 1945), deutscher Zahnmediziner und Admiralarzt